Larstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bågar-Larstjärnen, sjö i Mora kommun,  (10,2 ha)
Finn-Larstjärn, sjö i Vansbro kommun, 
Håll-Larstjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Joel-Larstjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Kråk-Larstjärn, sjö i Älvdalens kommun, 
Larstjärnen (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (12,7 ha)
Larstjärnen (Mora socken, Dalarna), sjö i Mora kommun,  (6,44 ha)
Per-Larstjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Ragnd-Larstjärnen, sjö i Mora kommun, 
Larstjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun, 
Larstjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Jo-Larstjärnarna, sjö i Krokoms kommun, 
Larstjärnen, Jämtland, sjö i Östersunds kommun, 
Per-Larstjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (8,79 ha)
Per-Larstjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (9,59 ha)
Larstjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Ers-Larstjärnen, sjö i Jokkmokks kommun, 
Jakob-Larstjärnen, sjö i Åsele kommun,  (2,7 ha)
Larstjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728001-165710), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (14,4 ha)
Larstjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728066-165755), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,61 ha)
Larstjärnen, Lappland, sjö i Dorotea kommun,  (3,04 ha)
Per-Larstjärnen, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (6,6 ha)

Se även
Lassetjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn